El término José Chaves, un nombre, puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a José Chaves Ortiz (1830-1903), un pintor e ilustrador español;
 a José Chaves Ribeiro (1914-?), un político y abogado brasileño;
 a José Chaves Lameirão (1926-1975), un militar brasileño;
 a José Chaves (1958-), un futbolista costarricense;
 a José Chaves, un actor español.